Ломоносовский округ — один из девяти территориальных округов Архангельска. Расположен в центральной части города, от Воскресенской улицы до улицы Октябрят. Второй по численности населения округ Архангельска после Октябрьского.

Население

История 
В 1939 году, согласно указу президиума Верховного совета РСФСР от 20 августа 1939 года «Об образовании нового района в г. Архангельске», за счёт разукомплектования Октябрьского района был образован Ломоносовский район. 7 октября 1955 года указом президиума Верховного совета РСФСР № 741/3 Ломоносовский район расширил свои границы, вобрав в себя Первомайский район. В 1980-е годы Ломоносовский район стал крупнейшим районом города, насчитывавшим около 160 тысяч человек.

В 1991 году, в соответствии с постановлением мэра г. Архангельска от 13 ноября 1991 года № 2 и решением Архангельского городского совета депутатов от 15 ноября 1991 года № 88 «Об образовании территориальных городских округов», была произведена реорганизация структуры органов управления города, в результате которой ликвидировано деление на районы и образованы 9 территориальных округов, в том числе Ломоносовский: от реки Северная Двина по створу улицы Октябрят до пересечения с границей Октябрьского округа — по смежной границе до реки Северной Двины.

Инфраструктура 
На территории находятся Детская областная больница, железнодорожный, морской речной и автовокзалы, городской рынок, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (ранее — ПГУ и АГТУ), колледжи, училища, Дворец спорта, центры торговли.

Примечания

Ссылки 
 Информация об округе на официальном сайте Архангельска

Округа Архангельска